Телегра́фное аге́нтство:

 Русское телеграфное агентство (РТА) — в Санкт-Петербурге, первое информационное агентство печати в России (с 1866 до 1878 года, с перерывами).
 Российское телеграфное агентство (РОСТА) — центральный информационный орган советского государства в 1918—1925 годах.
 Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) — центральный информационный орган советского государства в 1925—1992 годах.
 Белорусское телеграфное агентство (БелТА) — крупнейшее информационное агентство Белоруссии.